Les Trilophosauridae (trilophosauridés en français) forment une famille éteinte d'archosauromorphes herbivores, du clade des allokotosauriens.

Ces animaux qui ressemblent à de grands lézards sont connus en Europe (Suisse et Royaume-Uni) et aux États-Unis (Texas), où ils ont vécu à la fin du Trias supérieur (Rhétien), soit il y a environ entre  et  millions d'années.   

Le nom de la famille est dérivé du nom du genre type Trilophosaurus.

Description 
 
Ce sont des herbivores d'une longueur de l'ordre de  pour le genre le mieux connu : Trilophosaurus. Sa tête est courte, mais avec un crâne particulièrement solide qui porte des dents larges et aplaties avec des surfaces de cisaillement tranchantes leur permettant de couper les végétaux les plus résistants. Il n'y a pas de dents sur le prémaxillaire et sur la partie avant de la mandibule qui devait se termimer par un bec corné.

Le crâne est également dépourvu de fosses temporales, ce qui a conduit à classer à l'origine les trilophosauridés comme des sauroptérygiens placodontes. Robert L. Caroll a suggéré en 1988 que la perte des fosses temporales avait conduit au renforcement du crâne.

Classification 
Le cladogramme suivant, établi en 2017 par S. Sengupta et ses collègues, montre la position des Trilophosauridae au sein des Allokotosauria :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références

Références 

Allokotosauria
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Europe
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Diapside du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1945